

Geografia 
 Sostegno – comune italiano della provincia di Biella
 Sostegno – frazione di Spessa in provincia di Pavia

Persone 
 Sostegno di Zanobi da Fiorenza – poeta italiano del Trecento

Altro 
 Sostegno – in architettura, una generica struttura portante, cioè che riceve il peso o altri tipi di forza da altre strutture
 Muro di sostegno
 Insegnante di sostegno – nel sistema della scuola in Italia, docente specializzato nella didattica speciale per l'integrazione di alunni diversamente abili 
 Quadro comunitario di sostegno – nell'organizzazione dell'Unione europea, documento che definisce priorità e strategie d'intervento in merito all'uso dei fondi strutturali europei
 Sostegni – in araldica, termine usato per indicare animali, o figure (non umane) che sostengono lo scudo ai fianchi
 Gruppo di sostegno o di auto mutuo aiuto

Altri progetti